Елена Сафонова:
 Сафонова, Елена Васильевна (1902—1980) ― советская художница.
 Сафонова, Елена Всеволодовна (род. 1956) — советская и российская актриса театра и кино.